Sphynx of Sfinx, een mythisch wezen
 Koninklijke Sphinx, een aardewerkfabriek in Maastricht
 Sphynx (kattenras), een kattenras
 Sphynx (motorfiets), een Belgisch historisch motorfietsmerk
 Sphinx (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
 Sphinx (geslacht), een geslacht van vlinders
 Sphinx (computerspelontwikkelaar)
 Sphinx (Marvel), een fictief wezen uit Marvel Comics
 Sphinx (film), een film uit 1981 van Franklin J. Schaffner met Lesley-Anne Down, Frank Langella en Maurice Ronet

Zie ook
 Sfinx (doorverwijspagina)